Алобэнь (, пиньинь: Āluóběn, среднекитайский язык: AlapuənX, также «Aleben», «Aluoben», «Olopen», «Olopan» или «Olopuen») — легендарный миссионер, первый принесший несторианство в Китай. Он был миссионером из Церкви Востока (также известной как Несторианская церковь) и, вероятно, сиро-говорящим из Персидской империи или Сирии в Византийской империи. 

Некоторые учёные, например, Юль (Henry Yule) и Хавре (Henri Havret), считали, что "Алобэнь" может не быть именем собственным, а являть собой фонетическую транскрипцию сирийского слова "раббан" (от "рабби" – учитель).  Вопрос о том, как звучало имя Алобэнь на родном языке епископа, пока остается нерешенным.

Согласно надписи на Несторианской стеле, Алобэнь прибыл из Персии в Китай в 635 году и был удостоен аудиенции у императора Тай-цзуна. Тот повелел Алобэню перевести христианские тексты на китайский для своей библиотеки. Результатом литературной деятельности Алобэня считается Канон Иисуса Мессии и другие несторианские тексты на китайском языке.

Текст 
 敬禮常明皇樂經, jing li chang ming huang le jing;
 宣元至本經, xuan yuan zhi ben jing;
 志玄安樂經, zhi xuan an le jing;
 天寶藏經, tian bao zang jing;
 多惠聖王經, duo hui sheng wang jing;
 阿思瞿利容經, a si qu li rong jing;
 渾元經, hun yuan jing;
 通真經, tong zhen jing;
 寶明經, bao ming jing;
 傳化經, huan hua jing;
 述略經, shu lüe jing;
 三際經, san ji jing;
 寧思經, ning si jing;
 宣義經, xuan yi jing;
 師利海經, shi li hai jing;
 寶路法王經, bao lu fa wang jing;
 三威讚經, san wei zan jing;
 牟世法王經, mou shi fa wang jing;
 伊利耶法王經, yi li ye fa wang jing

Литература 
 Дубровская Д.В. Некоторые свидетельства Несторианской стелы из Сиани и нарративных несторианских источников о «Сияющей религии» Цзин Цзяо в Китае (635-1365 гг. н.э.) // Эпиграфика Востока, XXVII. 2008 
 Ломанов А. В. Христианство и китайская культура. М.:Восточная литература. 2002.

Примечания

Ссылки 
 Раннее христианство в Китае

Несторианство в Китае
Христианские миссионеры